Alligny kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Alligny-en-Morvan, kommun, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Alligny-Cosne, kommun, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté,